Are Tronseth (Lavanger, 1981. szeptember 3. –) norvég labdarúgó, a Ranheim Fotball hátvédje.

Források 
Are Tronseth adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1981-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Rosenborg labdarúgói
A HamKam labdarúgói
A Hønefoss labdarúgói
A Fredrikstad labdarúgói
A Sarpsborg 08 FF labdarúgói
Az FK Haugesund labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói